Женский футбольный клуб «Барселона» () — испанский женский футбольный клуб, основанный в 1988 году. Женская секция футбольного клуба «Барселона».

История 
В 1988 году клуб стал одним из основателей женской Лиги. В начале 90-х годов команда провела успешные три сезона, дважды заняв второе место в чемпионате и выиграв, в 1994 году, Кубок Королевы.

В 2001 году женская команда вошла в систему футбольного клуба «Барселона». В том же году под названием Суперлига Феменина была перезапущена женская футбольная Лига. Из-за неудачных выступлений в предыдущие годы, команда была допущена лишь к участию в чемпионате Сегунды. Добиться повышения в классе удалось только в 2004 году, но в в сезоне 2006/07 команда вновь заняла последнее место и вылетела.

В 2008 году команда одержала победу в Сегунде и вновь вернулась в Суперлигу. В 2011 году команда второй раз в истории стала победителем Кубка Королевы, в финале одержав победу над «Эспаньолом» со счётом 1:0. Сезон 2011/12 завершился победой в чемпионате Испании с рекордными 94 очками.

Дебют в Лиге чемпионов завершился в первом же раунде поражением от «Арсенала» (0:4, 0:3).

В период с 2012 по 2015 год клуб доминировал на внутренней арене, выиграв подряд четыре чемпионства и два Кубка Королевы.

Наивысшим достижением в Лиге чемпионов стала победа в сезоне 2020/2021

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2017

Пришли

Ушли

Тренерский штаб 
 
  Фран Санчес — главный тренер
  Дани Санчес — ассистент главного тренера
  Луис Кортес — тренер-аналитик
  Берта Карлес — тренер по физподготовке
  Ориоль Касарес — тренер вратарей

Статистика по сезонам

Известные игроки

Обладательницы «Золотого мяча» 
Следующие футболистки получили «Золотой мяч», выступая за «Барселону»:
  Алексия Путельяс — 2021, 2022

Игроки сборных 
В список включены бывшие игроки клуба, выступавшие за национальные сборные своих стран.
  Испания: Соня Бермудес, Марта Корредера, Марта Куби, Ана Эскрибано, Каролина Ферес, Алисия Фуэнтес, Адриана Мартин, Мелисса Николау, Ана Мария Ромеро, Ноэми Рубио, Монсеррат Томе, Виргиния Торресилья, Мария Пас Вильяс, Дженнифер Эрмосо, Мириам Дигес, Ане Бергара, Лейре Ланда
  Аргентина: Людмила Маниклер, Флоренсия Киньонес
  Мексика:  Марибель Домингес, Патрисия Перес, Кенти Роблес
  Португалия: Андрейя Нортон
  Румыния: Симона Винтилэ
  Сербия: Елена Чанкович
  Кот-д'Ивуар: Анж Н'Гессан

Достижения 
 Лига чемпионов УЕФА
  Обладатель: 2020/21
 Чемпионат Испании 
  Чемпион: (7) 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Кубок Королевы Испании 
  Обладатель: (9) 1994, 2011, 2013, 2014,  2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Кубок Каталонии: 
  Обладатель: (10) 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Суперкубок Испании: 
  Обладатель: (3) 2020, 2022, 2023

Выступления в еврокубках 
Все забитые Барселоной голы указаны в списке первыми (и в домашних играх, и в гостевых).

См. также 
  (женская молодёжная команда)
 Барселона (футзальный клуб)
 Барселона Б (молодёжная команда)
 Барселона (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Женские футбольные клубы Испании
ЖФК «Барселона»